Serie A 2015/2016 (officiellt Serie A  TIM av sponsorskäl) var den 84:e säsongen av Italiens högsta division i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

2015/2016
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015 i Italien
2016 i Italien